Die Perschaja Liha ( „Erste Liga“) ist die zweithöchste Spielklasse im belarussischen Fußball. Gegründet wurde die Liga 1992 nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und wird seitdem vom belarussischen Verband ausgetragen.

Modus 
Die Saison wird innerhalb eines Kalenderjahres ausgetragen, sie beginnt im Frühjahr und endet im Herbst. Seit der Gründung 1992 wurde die Anzahl der teilnehmenden Mannschaften mehrfach geändert und somit variierte auch die Zahl der Auf- und Absteiger. In der Saison 2022 nehmen 13 Mannschaften teil und spielen eine Doppelrunde mit 24 Spieltagen.

Der Meister und Zweitplatzierte steigt direkt in die Wyschejschaja Liha auf, der Dritte kann über die Play-offs ebenfalls aufsteigen. Bei Punktgleichheit entscheidet der direkte Vergleich aus allen Saisonspielen der betreffenden Mannschaften gegeneinander. Ist auch diese gleich, entscheidet danach die Tordifferenz.

Vereine in der Saison 2022 

 FK Assipowitschy
 FK Astrawez
 FK Baranawitschy
 BK Maxline Rahatschou
 FK Maladsetschna-2018
 FK Lokomotiv Homel
 FK Lida
 Naftan Nawapolazk
 FK Orscha
 Schachzjor Petrykau
 FK Slonim-2017
 FK Smarhon
 FK Wolna Pinsk

Meister

Nach Saison 
 1992: Dinamo-93 Minsk
 1992/93: Belschyna Babrujsk
 1993/94: FK Lida
 1994/95: FK Slawija-Masyr
 1995: Naftan Nawapolazk
 1996: FK Transmash Mahiljou
 1997: FK Homel
 1998: FK Lida
 1999: FK Kamunalnik Slonim
 2000: FK Sabudowa Maladsetschna
 2001: FK Tarpeda Schodsina
 2002: FK Darida
 2003: Partizan Minsk
 2004: SKVICh Minsk
 2005: Belschyna Babrujsk
 2006: FK Minsk
 2007: FK Sawit Mahiljou
 2008: FK Minsk
 2009: Belschyna Babrujsk
 2010: FK Homel
 2011: FK Slawija-Masyr
 2012: Dnjapro Mahiljou
 2013: FK Sluzk
 2014: FK Hranit Mikaschewitschy
 2015: FK Islatsch
 2016: Luch Minsk
 2017: FC Homel
 2018: FK Slawija-Masyr
 2019: Belschyna Babrujsk
 2020: FK Sputnik Retschyza
 2021: Arsenal Dsjarschynsk
 2022: Naftan Nawapolazk

Titelgewinne nach Verein

Weblinks 
 Offizielle Verbandsseite (weißrussisch)
 Ergebnisse bei soccerway.com

 
Erstveranstaltung 1992